

Događaji 
 Započinje Treći rimsko-makedonski rat, koji traje do 168. pr. Kr.

Rođenja

Smrti